Creve Coeur (Illinois)
 Creve Coeur (Missouri)
 Crèvecœur-en-Auge, municipi francès al departament de Calvados 
 Crèvecœur-en-Brie, municipi francès al departament de Sena i Marne 
 Crèvecœur-le-Grand, municipi francès al departament de l'Oise 
 Crèvecœur-le-Petit, municipi francès al departament de l'Oise 
 Crèvecœur-sur-l'Escaut, municipi francès al departament de Nord (regió de Nord – Pas de Calais)
 Cantó de Crèvecœur-le-Grand, cantó francès al districte de Beauvais (departament de l'Oise)